Clytra är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Nepomuk von Laicharting 1781. Clytra ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Clytra